, в некоторых источниках ошибочно Йошие Такешита — японская волейболистка, связующая. Рост — 159 см, вес — 52 кг.

Игровая карьера 
Выступала за клубы: «НЕК Ред Рокетс» Кавасаки (1996—2002), «Джей-Ти Марвелус» Нисиномия (2002—2012). В сборной Японии дебютировала в 1997 году на Всемирном Кубке чемпионов. Принимала участие в летних Олимпийских играх 2004, 2008 и 2012 годов. После Игр в Лондоне-2012 завершила игровую карьеру.

Достижения 
 Бронзовый призёр Олимпийских игр (2012)
 Чемпионка мира среди юниорских команд (1995)
 Чемпионка Азии (2007)
 Серебряный (2003, 2011) и бронзовый (1997, 1999, 2005, 2009) призёр чемпионатов Азии
 Серебряный призёр Азиатских игр (2006)
 Чемпионка Японии (1997, 2000, 2011)
 Бронзовый призёр чемпионата мира-2010

Признавалась лучшей связующей чемпионата мира-2006, Гран-при (2008, 2009), Всемирного Кубка чемпионов-2009, чемпионата Азии-2011, Кубка мира-2011, самым ценным игроком (MVP) чемпионата мира-2006.

Ссылки 
 FIVB biography
 JTマーヴェラス
 竹下佳江

Волейболисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Волейболисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Волейболисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2012 года
Волейболисты Японии
Игроки ВК «НЕК Ред Рокетс»
Игроки ВК «Джей Ти Марвелус»
Чемпионы Азии по волейболу